Henry James "Harry" Redknapp (n. 2 martie 1947) este un antrenor de fotbal englez și fost jucător. El are o lungă carieră de antrenor de fotbal, începută încă în 1983 la Bournemouth, și în prezent este cel mai în vârstă antrenor din fotbalul profesionist din Anglia.

Palmares

Antrenor
Bournemouth
Football League Division Three (1): 1986–87
Football League Trophy (1): 1983–84

West Ham United
Cupa UEFA Intertoto  (1): 1999

Portsmouth
Football League Division One (1): 2002–03
FA Cup (1): 2007–08

Queen Park Rangers
Play-off-ul Football League Championship (1): 2013–14

Individual
Antrenorul anului în Premier League (1): 2009–10
Antrenorul lunii în Premier League (7): aprilie 2004, octombrie 2004, martie 2005, aprilie 2006, august 2009, septembrie 2011, noiembrie 2011

Statistici

Jucător

Antrenor

Referințe

Legături externe

West Ham playing career statistics
Harry Hotspur – Harry Redknapp 

Englezi în viață
Oameni din Londra
Mijlocași
Autobiografi
Fotbaliști englezi
Fotbaliști internaționali englezi
Antrenori englezi de fotbal
Fotbaliști ai cluburilor din Anglia
Antrenori ai cluburilor de fotbal din Anglia
Antrenori ai lui Tottenham Hotspur